William Inge kan syfta på bland andra:

 William Inge (1913–1973), amerikansk dramatiker och romanförfattare
 William Marshall Inge (1802–1846), amerikansk jurist och politiker
 William Ralph Inge (1860–1954), engelsk präst och teolog